Eigentumsvorbehalt bezeichnet:
 Eigentumsvorbehalt (Deutschland)
 Eigentumsvorbehalt (Österreich)
 Eigentumsvorbehalt (Schweiz)
 Eigentumsvorbehalt (Liechtenstein)